CUZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Velazco Astete di Cusco
 piatto tipico della Val di Corteno (Val Camonica, Brescia)
 Cusco, città del Perù